La Route nationale 56 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 route nationale 56 en Belgique
 route nationale 56 en France
 route nationale 56 au Luxembourg
 Route nationale 56 en Roumanie
 Route nationale 56B en Roumanie

Voir aussi